Copernicus puede hacer referencia a:
 Copernicus, cráter del planeta Marte.
 Copernicus, cráter de La Luna.
 (1322) Coppernicus, asteroide.
 Nicolaus Copernicus, nombre en latín del astrónomo polaco Nicolás Copérnico.
 OAO-3 (Copérnico), observatorio astronómico orbital (rayos X y UV) lanzado el 21 de agosto de 1972.
 Copernicus Programme, Programa Copérnico, iniciativa conjunta de la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea.
 Copernicus o 55 Cancri, estrella binaria con un sistema planetario.
 Copernicio (Copernicium), elemento químico 112 de la tabla periódica.